HMS Anson war der Name von mindestens sieben Schiffen der britischen Royal Navy, die alle nach Admiral George Anson (1697–1762) benannt waren:

 HMS Anson (1747), ein Zweidecker-Linienschiff 4. Rangs mit 60 Kanonen, das 1773 verkauft wurde
 HMS Anson (1763), ein 1763 gekaufter und 1774 verkaufter Kutter mit 6 Kanonen
 HMS Anson (1781), ein Linienschiff 3. Rangs mit 64 Kanonen, das um 1794 zu einer Fregatte mit 44 Kanonen umgebaut wurde, und 1807 im Sturm an der Küste von Cornwall havarierte und sank
 HMS Anson (1812), ein Linienschiff 3. Rangs der Vengeur-Klasse mit 74 Kanonen, das 1851 nach Dienst als Gefangenentransporter und Gefangenenwohnschiff in Hobart (Tasmanien) abgewrackt wurde
 HMS Anson (1860), ein Schrauben-getriebenes Linienschiff der Revenge-Klasse mit 91 Kanonen, das 1883 in HMS Algiers umbenannt und 1904 abgewrackt wurde
 HMS Anson (1886), ein Linienschiff der Admiral-Klasse, das 1909 verkauft wurde (Schwesterschiffe waren HMS Collingwood, HMS Camperdown, HMS Howe, HMS Rodney und HMS Benbow)
 HMS Anson (79), ein Schlachtschiff der King-George-Klasse, das 1940 von Stapel lief und 1957 abgewrackt wurde

Geplant waren außerdem:
 HMS Anson, ein Schlachtkreuzer der Admiral-Klasse und Schwesterschiff der HMS Hood, das 1916 in Auftrag gegeben, aber 1918 abbestellt wurde
 HMS Anson war der ursprünglich vorgesehene Name der HMS Duke of York

Im Bau:
 HMS Anson (S123), das fünfte U-Boot der Astute-Klasse

Anson
George Anson, 1. Baron Anson